Nation (nazione in varie lingue) può riferirsi a:

 Nation  – stazione della metropolitana di Parigi
 Nation – album dei Sepultura del 2001
 Nation – album degli Edible Woman del 2013
 Nation – album dei Bad Wolves del 2019
 Nation – romanzo di Terry Pratchett del 2008
 The Nation  – rivista statunitense